Skjellerup ist der Familienname folgender Personen:

 Blake Skjellerup (* 1985), neuseeländischer Shorttracker
 Johann Skjellerup (1877–um 1937), deutscher Politiker (KPD)
 John Francis Skjellerup (1875–1952), australischer Astronom und Telegraphentechniker

Kometen:
 C/1927 X1 (Skjellerup-Maristany)
 26P/Grigg-Skjellerup